Менандр (Μένανδρος. (342—293/291 до н. е.) — давньогрецький комедіограф, афінський поет-драматург.
 Менандр I Сотер (д/н — 130 до н. е.) — 3-й індо-грецький цар у 165—130 роках до н. е.
 Менандр (гностик) — самарянин, гностик I століття.
 Менандр Протектор також Протиктор (524—606) — візантійський історик і юрист часів Юстиніана.